Shizuku peut faire référence à :
 , un des noms du programme GCOM () de la JAXA, l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise.
 , le nom d'un  / roman vidéoludique développé par le studio  sorti en 1996.
 Shizuku, le nom d'un personnage de la série de manga .